Farley puede hacer referencia a:

Lugares 
Estados Unidos
 Farley, una ciudad en el estado de Iowa.
 Farley, un lugar designado por el censo en el estado de Kentucky.
 Farley, una villa en el estado de Misuri.
 Farley, un municipio en el estado de Minnesota.

Inglaterra
 Farley, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Staffordshire (Inglaterra)

Personas 
 Farley Granger (1925-2011), un actor estadounidense.
 Farley Velásquez (1966), un dramaturgo, actor y director de teatro colombiano.
 Carole Farley (1946), una soprano estadounidense.
 Chris Farley (1964–1997), un comediante y actor estadounidense.
 Dick Farley (1932-1969), un jugador de baloncesto estadounidense.
 Jennifer Farley (1986), una personalidad de la televisión estadounidense.

Otros 
 El archivo Farley, una serie de fichas de datos guardadas por políticos sobre gente con la que han mantenido contactos.